Genss ist der Familienname folgender Personen:

 Julius Genss (1887–1957), estländischer Kunsthistoriker, Kunstsammler, Kunstwissenschaftler und Mäzen
 Rainer Genss (* 1963), deutscher Solotänzer